Whatman ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch
 Wattmann
 Whitman